Pedja (plaats), een plaats in Estland, gemeente Jõgeva
 Pedja (rivier), een rivier in Estland